Scott Thornton (né le  à London, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'attaquant.

Biographie
Thornton est sélectionné à la troisième position lors du premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1989 par les Maple Leafs de Toronto. Il joue 33 matches lors de sa première saison professionnelle et marque un but et trois aides. Il joue ensuite pour les Oilers d'Edmonton, les Canadiens de Montréal et les Stars de Dallas. Le , il signe un contrat d'agent libre avec les Sharks de San José. Ses deux premières saisons avec les Sharks, où il marque 36 puis 42 points, sont les meilleures de sa carrière dans la LNH. Il manque une partie de la saison 2002-2003 à cause d'une blessure à l'épaule contractée lors de la pré-saison. Lors du lock-out en 2004, il rejoint le Södertälje SK dans le championnat Suédois. L'année suivante, il signe un contrat de deux ans avec les Kings de Los Angeles à l'issue desquels il met un terme à sa carrière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| Diamonds de London || ON-Jr.B|| 31|| 10|| 7|| 17|| 10|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Bulls de Belleville|| LHO|| 62|| 11|| 19|| 30|| 54|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1988-1989|| Bulls de Belleville|| LHO|| 59|| 28|| 34|| 62|| 103|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 1989-1990|| Bulls de Belleville|| LHO|| 47|| 21|| 28|| 49|| 91|| 11|| 2|| 10|| 12|| 15
|-
| 1990-1991|| Bulls de Belleville|| LHO|| 3|| 2|| 1|| 3|| 2|| 6|| 0|| 7|| 7|| 14
|-
| 1990-1991|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 33|| 1|| 3|| 4|| 30|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Saints de Newmarket|| LAH|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 15|| 0|| 1|| 1|| 43|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1991-1992|| Oilers du Cap-Breton|| LAH|| 49|| 9|| 14|| 23|| 40|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 1992-1993|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Oilers du Cap-Breton|| LAH|| 58|| 23|| 27|| 50|| 102|| 16|| 1|| 2|| 3|| 35
|-
| 1993-1994|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 61|| 4|| 7|| 11|| 104|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Oilers du Cap-Breton|| LAH|| 2|| 1|| 1|| 2|| 31|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 47|| 10|| 12|| 22|| 89|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 77|| 9|| 9|| 18|| 149|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 73|| 10|| 10|| 20|| 128|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1997-1998|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 67|| 6|| 9|| 15|| 158|| 9|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 1998-1999|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 47|| 7|| 4|| 11|| 87|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 35|| 2|| 3|| 5|| 70|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Stars de Dallas|| LNH|| 30|| 6|| 3|| 9|| 38|| 23|| 2|| 7|| 9|| 28
|-
| 2000-2001|| Sharks de San José|| LNH|| 73|| 19|| 17|| 36|| 114|| 6|| 3|| 0|| 3|| 8
|-
| 2001-2002|| Sharks de San José|| LNH|| 77|| 26|| 16|| 42|| 116|| 12|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2002-2003|| Sharks de San José|| LNH|| 41|| 9|| 12|| 21|| 41|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Sharks de San José|| LNH|| 80|| 13|| 14|| 27|| 84|| 12|| 2|| 2|| 4|| 22
|-
| 2004-2005|| Södertälje SK|| Elitserien|| 12|| 2|| 5|| 7|| 10|| 10|| 0|| 3|| 3|| 27
|-
| 2005-2006|| Sharks de San José|| LNH|| 71|| 10|| 11|| 21|| 84|| 11|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2006-2007|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 58|| 7|| 6|| 13|| 85|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 47|| 5|| 3|| 8|| 39|| || || || || 

| | 941|| 144|| 141|| 285|| 1459|| 79|| 13|| 14|| 27|| 82

Références 

Naissance en janvier 1971
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Saints de Newmarket
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur du Södertälje SK
Attaquant de hockey sur glace